L'uomo dei miei sogni (It Had to Be You) – film del 1947 di Rudolph Maté e Don Hartman
L'uomo dei miei sogni (Carolina) – film spagnolo del 2003 di Marleen Gorris